Kalamaki – altro nome del comune greco di Alimo
 Kalamaki – altro nome del piatto greco souvlaki